Bannes kan syfta på:

 Barbery, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Barbery, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Muriel Barbery (1969–), fransk romanförfattare